Donlon ist der Familienname folgender Personen:

 Marguerite Donlon (* 1966), irische Tänzerin und Choreografin
 Peter Donlon (1906–1979), US-amerikanischer Ruderer
 Renee Donlon, Schauspielerin
 Roger Donlon (* 1934), Colonel der US Army
 Tommy Donlon (* 1968), irischer Poolbillardspieler